Antifonarium (document), meestal een handgeschreven gregoriaans koorboek waarin antifoons zijn opgenomen
Antifonarium (Koning Boudewijnstichting), een gregoriaans koorboek